Фаган () — фамилия ирландского происхождения, возможно от  «язычник». В русском языке также фигурирует в вариантах написания соответственно имитации английского произношения как Фэган, Фэйган, Фейган.

Известные носители:
 Фаган, Кристоф Бартелеми (1702—1755) — французский драматург.
 Фаган, Луис (1845—1903) — английский искусствовед.
 Фэган, Джо (род. 1921) — английский футбольный тренер
 Фэган, Мэри (1899—1913) — жертва убийства в деле Лео Франка